Gauliga Bayern 1943/44 steht für:

 Gauliga Nordbayern 1943/44
 Gauliga Südbayern 1943/44